

Astronomia 
 Cratere Adad – cratere sulla superficie di Ganimede

Mitologia 
 Adad – dio della pioggia e della tempesta nella mitologia mesopotamica

Persone 
 Ipiq-Adad – politico assiro, governatore della città di Eshnunna

Pagine correlate 
 Eriba-Adad
 Shamshi-Adad